Пируз ( - «Победитель»)  — персидское имя, при транскрипции часто сближается с именем Фируз. Синонимичные имена: Виктор, Никита, Музаффар, Мансур, Фавзи, Галиб.
 Пероз (Пероз Первый) — правитель династии Сасанид.
 Кантеладзе, Пируз Григорьевич  — советский футболист.

Литература 
  
 Персидско-русский словарь. ред. Ю.А.Рубинчик
Персидские имена